Арагуа:

 Арагуа — штат на севере Венесуэлы.
 Арагуа — венесуэльский футбольный клуб из города Маракай.